Diestecostoma är ett släkte av ringmaskar. Diestecostoma ingår i familjen Haemadipsidae. 

Diestecostoma är enda släktet i familjen Haemadipsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gördelmaskar
Diestecostoma